Sierra de Santa Cruz puede referirse a:

 Sierra de Santa Cruz, una sierra en el este de Guatemala.
 Sierra de Santa Cruz, una sierra ubicada en el voivodato de Santa Cruz, Polonia.
 Sierra de Santa Cruz, una sierra en Aragón (España).
 Sierra de Santa Cruz, una sierra cerca de Trujillo, en Extremadura (España).
 Sierra de Santa Cruz, una sierra a lo largo del estado de California, también denominada montañas de Santa Cruz.